Morfologia (gr.  morphḗ „kształt”,  lógos „nauka”) – „nauka o formach”; „morfologiczny” – związany z „morfologią”; dotyczący postaci i budowy.

Zobacz też 
 morfologia (językoznawstwo) – dział językoznawstwa
 morfologia (biologia) – dział biologii, nauka o kształtach oraz budowie organizmów
 morfologia krwi – skład chemiczny krwi; tak samo nazywa się badanie składu krwi, w celu ustalenia liczby erytrocytów, leukocytów i zawartości hemoglobiny
 geomorfologia
 morfologia terenu
 morfologia gleb

Przypisy